Die Liste enthält (nicht abschließend!) Hochhäuser in Warschau, die eine Mindesthöhe von 90 Metern aufweisen. In zwei weiteren Listen werden solche Projekte erfasst, die im Bau bzw. noch im Planungsstadium sind.

Im Bau befindliche Hochhäuser

Ausgewählte Hochhaus-Projekte (Planungsstadium)

Einzelnachweise 

!Liste
Warschau, Hochhauser
Warschau